Майкл Клод Дерек Трумэн (; 25 февраля 1916, Бристоль, Англия — 11 июля 1972, Ньюбери, Беркшир, Англия) — английский кинорежиссёр, продюсер.

Биография 
Учился в Лондонском университете. Вошёл в киноиндустрию в 1934 году, работая помощником директора и младшим редактором в различных киностудиях. Например на киностудии Ealing Studios делал монтаж таким известным фильмам, как В воскресенье всегда идет дождь (1947), Пропуск в Пимлико (1949), В погоне за деньгами (1949) и др. Он также снимал военные учебные фильмы для армии. Его кинодебютом в качестве режиссёра стала картина Хватай и беги в 1955 году с Джеком Хокинсом, Джуной Торбёрн, Бесси Лав в главный ролях.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Майкл Трумэн на сайте Киномания